Carlo Odorizzi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Jake Odorizzi – giocatore di baseball statunitense
Paolo Odorizzi – politico italiano
Tullio Odorizzi – avvocato e politico italiano